Jeff Bradley, dit  (né en 1961), catcheur américain ,
  (né en 1968), cycliste américain.